Томас Холланд () — может означать:
 Холланд, Томас, 1-й граф Кент (1314 — 28 декабря 1360) — 1-й барон Холланд с 1353, 1-й граф Кент с 1360.
 Холланд, Томас, 2-й граф Кент (ок. 1350 — 25 апреля 1397) — 2-й барон Холланд с 1360, 2-й граф Кент с 1381, 5-й барон Вудсток и 6-й барон Уэйк из Лидделла с 1385, рыцарь ордена Подвязки с 1375, юстициарий Ирландии с 1377, маршал Англии в 1380—1385, констебль Тауэра с 1389.
 Холланд, Томас, 1-й герцог Суррей (ок. 1371 — 7/8 января 1400) — 3-й граф Кент, 3-й барон Холланд, 6-й барон Вудсток и 7-й барон Уэйк из Лидделла с 1397, 1-й герцог Суррей в 1397—1399, граф Маршал Англии в 1398—1399, наместник Ирландии в 1398—1399.
 Холланд, Томас (переводчик) (1539 — 16 марта 1612) — английский учёный и теолог, один из создателей Библии короля Якова — перевода Библии на английский язык.
 Холланд, Томас (иезуит) (1600— 12 декабря 1642) — английский иезуит, причисленный к лику блаженных как мученик в 1929 году.
 Холланд, Томас Генри (геолог) (22 ноября 1868 — 15 мая 1947) — британский геолог.
 Холланд, Томас (епископ Сэлфорда) (11 июня 1908 – 30 сентября 1999) — епископ Сэлфорда в 1964—1983.
 Холланд, Томас (футболист) (16 июля 1902 — июль 1987) — английский футболист, выступавший в ряде английских профессиональных клубов.
 Холланд, Томас (член парламента) (ум. ок. 1618) — английский купец и политик, в период между 1593 и 1611 годами несколько раз избирался в Палату Общин английского парламента.
 Холланд, Томас Эрскин (17 июля 1835 — 24 мая 1926) — британский юрист.
 См. также 
 Холланд, Том